Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky může znamenat:

 Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky (Bučač) – barokní chrám Ukrajinské řeckokatolické církve v městě Bučač ve Ternopilské oblasti,
 Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky (Hunkovce) – řeckokatolický chrám v Hunkovcích,
 Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky (Miroľa) – řeckokatolický chrám v Miroľe,
 Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky (Nižný Komárnik) – řeckokatolický chrám v Nižném Komárniku.

Externí odkazy